Il doppio del torneo di tennis Bancolombia Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marcos Daniel e Santiago González che hanno battuto in finale Goran Dragicevic e Mirko Pehar 7-64, 6-3.

Teste di serie 

 Marcos Daniel /  Santiago González (Campioni)
 Franco Ferreiro /  Jean-Julien Rojer (quarti di finale)

 Diego Hartfield /  Iván Miranda (semifinali)
 Bruno Echagaray /  Miguel Gallardo-Valles (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bancolombia Open 2005